Alessandro Politi (1679-1752) –  filologo, teologo e umanista italiano
 Alessandro Politi (1976) –  comico italiano
 Alessandro Politi (1988) –  giornalista e personaggio televisivo italiano